Interferenza è un termine che assume vari significati a seconda del contesto:

 In fisica, si ha interferenza tra onde di qualsiasi tipo, siano esse elettromagnetiche, sonore, o d'altro tipo ed è la manifestazione di una interazione avvenuta.
 Nelle telecomunicazioni l'interferenza è un segnale di disturbo indesiderato che si sovrappone sul segnale utile.
 In genetica, si parla di Interferenza genica durante il fenomeno del crossing-over nella formazione dei chiasmi e interessa il coefficiente di coincidenza tra le posizioni di mappa.
 In giurisprudenza, si parla di interferenza quando interessi di parte intervengono in favore di terzi.
 In politica, l'interferenza è l'abuso di potere di un'autorità verso mansioni non proprie.
 Nel baseball, l'interferenza è un'azione che modifica il corso della partita